Il singolare del torneo di tennis Hampton Grand Prix 1972, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Stan Smith che ha battuto in finale Ilie Năstase 6-3 6-2 6-7 6-4.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hampton Grand Prix 1972